Сесилия Брекхус ((); род. 28 сентября 1981, Картахена, Колумбия) — норвежская спортсменка, боксёр и кикбоксер. Чемпионка мира по профессиональному боксу в полусредней весовой категории (WBC, 2009—2020; WBA, 2009—2020; WBO, 2010—2020; IBF, 2014—2020). Первая женщина, объединившая все 4 основных титула. «Боксёр года» среди женщин по версии BWAA (2017).

Чемпионка Европы WAKO (2002) и чемпионка мира WAKO (2003) по кикбоксингу в разделе семи-контакт.

Серебряный призёр чемпионата мира (2005), чемпионка Европы (2005), серебряный призёр чемпионата Европы (2004), чемпионка Норвегии (2005, 2006) по боксу среди любителей.

Биография 
Родилась 28 сентября 1981 года в Картахене, Колумбия. Когда Сесилии было 2 года, её удочерила пара из Норвегии. Росла в Бергене.

Кикбоксинг 
Начала заниматься кикбоксингом в 14 лет.

В 2002 году стала чемпионкой Европы WAKO в семи-контакте в весовой категории до 65 кг. В 2003 году стала чемпионкой мира WAKO в семи-контакте в весовой категории до 65 кг.

Любительский бокс

Чемпионат Европы 2004 
Выступала в 1-й полусредней весовой категории (до 63 кг). В 1/8 финала победила итальянку Мануэлу Марченаро. В четвертьфинале победила польку Изабелу Цесляк. В полуфинале победила россиянку Марию Карлову. В финале проиграла датчанке Винни Сковгор.

Чемпионат Норвегии 2005 
Выступала в средней весовой категории (до 75 кг). В финале победила Ингьерд Камиллу Скогмо.

Чемпионат Европы 2005 
Выступала в 1-й полусредней весовой категории (до 63 кг). В четвертьфинале победила нидерландку Мэнди Лёниссен. В полуфинале победила румынку Ларису Поп. В финале победила россиянку Юлию Немцову.

Чемпионат мира 2005 
Выступала в 1-й полусредней весовой категории (до 63 кг). В 1/8 финала победила турчанку Элиф Ислак. В четвертьфинале победила ирландку Аланну Мёрфи. В полуфинале победила датчанку Винни Сковгор. В финале проиграла россиянке Юлии Немцовой.

Чемпионат Норвегии 2006 
Выступала в 1-й полусредней весовой категории (до 66 кг). В финале победила Вибеке Эуне.

В общей сложности провела на любительском ринге 80 боёв. Одержала 75 побед и потерпела 5 поражений.

Профессиональный бокс 
В 2007 году подписала контракт с промоутерской компанией «Sauerland Events». Начала тренироваться у .

Дебютировала на профессиональном ринге 20 января 2007 года. Одержала победу по очкам.

Чемпионский бой с Винни Сковгор 
14 марта 2009 года встретилась с не имеющей поражений датчанкой Винни Сковгор. На кону стояли вакантные титулы чемпионки мира в полусреднем весе по версиям WBC и WBA. Победила по очкам.

30 мая 2009 года победила американку .

12 сентября 2009 года победила итальянку Люсию Морелли.

15 мая 2010 года встретилась с американкой . Помимо титулов WBC и WBA, на кону также стоял вакантный титул WBO. Брекхус победила по очкам.

30 октября 2010 года нокаутировала в 7-м раунде шведку .

20 ноября 2010 года нокаутировала в 3-м раунде венгерку Еву Бажич.

2 апреля 2011 года победила американку Джилл Эмери.

7 мая 2011 года победила экс-чемпионку мира во 2-м полулёгком весе американку .

3 декабря 2011 года нокаутировала в 10-м раунде американку Куулеи Купихеа.

2 июня 2012 года победила немку .

22 сентября 2012 года победила экс-чемпионку мира в двух весовых категориях француженку .

13 апреля 2013 года нокаутировала в 3-м раунде экс-чемпионку мира в 1-м среднем весе американку Мию Сент-Джон.

7 сентября 2013 года нокаутировала в 9-м раунде экс-чемпионку мира в 1-м среднем весе не имеющую поражений доминиканку Оксандию Кастильо.

Тренировалась с Отто Рамином.

1 февраля 2014 года победила экс-чемпионку мира в 1-м полусреднем весе француженку .

7 июня 2014 года во второй раз встретилась с . Победила по очкам.

Объединительный бой с Иваной Хабазин 
13 сентября 2014 года встретилась с чемпионкой мира в полусреднем весе по версии IBF хорваткой Иваной Хабазин. Победила по очкам. Брекхус стала первой женщиной, объединившей все 4 основных титула.

29 ноября 2014 года победила экс-чемпионку мира в 1-м среднем весе немку Дженнифер Рецке.

В декабре 2014 года в Норвегии был снят запрет на профессиональный бокс, который действовал с 1982 года.

В апреле 2015 года прекратила сотрудничество с промоутерской компанией «Sauerland Events» и подписала контракт с «К2 Promotions».

27 февраля 2016 года победила бывшую претендентку на титул чемпики мира в 1-м полусреднем весе уругвайку Крис Намус.

1 октября 2016 года во второй раз встретилась с француженкой . Нокаутировала соперницу во 2-м раунде. Это был первый вечер профессионального бокса на территории Норвегии с 1980 года.

24 февраля 2017 года победила шведку .

9 июня 2017 года победила экс-чемпионку мира в двух весовых категориях аргентинку .

21 октября 2017 года во второй раз встретилась со шведкой . Нокаутировала соперницу в 6-м раунде.

Признана «Боксёром года» среди женщин по версии BWAA (2017).

5 мая 2018 года победила экс-чемпионку мира в среднем весе американку .

21 июля 2018 года победила не имеющую поражений россиянку Инну Сагайдаковскую.

8 декабря 2018 года победила бывшую претендентку на титул чемпионки мира в 1-м полусреднем весе американку Александру Магдзиак Лопес.

В августе 2019 года стала тренироваться у .

В октябре 2019 года подписала контракт с промоутерской компанией «Matchroom Sport».

30 ноября 2019 года победила экс-чемпионку мира в лёгком весе аргентинку .

Поражение от Джессики Маккаскилл 
15 августа 2020 года проиграла по очкам американке  и потеряла титулы в полусреднем весе. Это поражение стао первым в карьере Брекхус.

Второй бой с Джессикой Маккаскилл 
13 марта 2021 года состоялся матч-реванш. Поединок снова продлился все 10 раундов. Маккаскилл победила единогласным решением судей.

17 декабря 2022 года победила по очкам бывшую претендентку на титул чемпионки мира в двух весовых категориях аргентинку Марису Хоану Портильо.

Статистика боёв

Титулы и достижения

Кикбоксинг 
 2002  Чемпионка Европы WAKO в семи-контакте в весовой категории до 65 кг.
 2003  Чемпионка мира WAKO в семи-контакте в весовой категории до 65 кг.

Любительский бокс 
 2004  Серебряный призёр чемпионата Европы в 1-м полусреднем весе (до 63 кг).
 2005  Чемпионка Норвегии в среднем весе (до 75 кг).
 2005  Чемпионка Европы в 1-м полусреднем весе (до 63 кг).
 2005  Серебряный призёр чемпионата мира в 1-м полусреднем весе (до 63 кг).
 2006  Чемпионка Норвегии в 1-м полусреднем весе (до 66 кг).

Профессиональный бокс

Второстепенные 
 Чемпионка мира в полусреднем весе по версии IBO (2016—2020).

Мировые 
 Чемпионка мира в полусреднем весе по версии WBC (2009—2020).
 Чемпионка мира в полусреднем весе по версии WBA (2009—2020).
 Чемпионка мира в полусреднем весе по версии WBO (2010—2020).
 Чемпионка мира в полусреднем весе по версии IBF (2014—2020).

Прочие 
 «Боксёр года» среди женщин по версии BWAA (2017).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кикбоксеры Норвегии
Боксёры Норвегии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Чемпионы Международной боксёрской организации
Женщины-кикбоксеры
Женщины-боксёры
Абсолютные чемпионы мира по боксу